Love on Tour is de tweede wereldtournee van de Britse zanger Harry Styles, om zijn tweede en derde studioalbum, Fine Line en Harry's House, te promoten.

Geschiedenis 
Tijdens een radio-interview met Capital FM maakte de zanger bekend in 2020 op tournee te gaan. Op 13 november 2019, een maand voor het uitkomen van zijn album Fine Line, kondigde Styles zijn tournee officieel aan. De tournee zou op 15 april 2020 in Birmingham van start gaan, maar vanwege de coronavirusuitbraak van dat jaar werd het begin van de tournee verplaatst naar het voorjaar van 2021. De eerste show had moeten plaatsvinden op 12 februari 2021 in Bologna, maar is verschoven naar 14 augustus 2021 en zal plaatsvinden in Tacoma. In de VS werden er uiteindelijk 44 shows gegeven.

Op 19 januari 2022 kondigde Styles het voorlaatste deel aan van de tournee. Deze bevat de uitgestelde shows van Europa en Latijs-Amerika. Ook werden er een reeks shows voorlopig geannuleerd, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Wel werden de overgebleven shows verplaatst naar een arena met een grotere capaciteit. Even later voegde Harry meer dan 25 concerten toe in de VS. Dit keer geconcentreerd over vier steden in de VS (Austin, Los Angeles, New York en Chicago) en twee shows in Canada. Ook werden er 30 nieuwe Europese shows aangekondigd waarmee de tour in Italië zal eindigen op 22 juli 2023. Tijdens de tweede deel van zijn tour promoot hij vooral zijn nieuwste album Harry's House.

Voorprogramma's 
 Arlo Parks (Ierland)
 Mitski (Verenigd Koninkrijk)
 Wolf Alice (Europa)
 Wet Leg (Europa)
 Jenny Lewis (Noord-Amerika)
 Koffee (Noord-Amerika & Zuid-Amerika)

Setlist
{| class="mw-collapsible mw-collapsed selfreference noprint" style="background:transparent;" width="50%"
|- style="background-color:#ccccff;"
! style="text-align:central; font-weight:bold;" | Setlist voor Harry's House
|-
| colspan="2" |
Programma van 2020
 "Golden"
 "Lights Up"
 "Canyon Moon"
 "Two Ghosts"
 "Sweet Creature"
 "Woman"
 "Ever Since New York"
 "She"
 "Cherry"
 "Falling"
 "To Be So Lonely"
 "Only Angel
 "Carolina"
 "Watermelon Sugar"
 "Sunflower, Vol. 6"
 "Treat People With Kindness"
 "Adore You"
 "Fine Line"
Encore
 "Sign of the Times"
 "What Makes You Beautiful (One Direction cover)"
 "Kiwi"
|}

Opmerkingen:
 Medicine, een onuitgebracht nummer, werd tijdens 23 shows gespeeld.
 Toxic van Britney Spears werd live gezongen tijdens de eerste show in New York.
 Over the Rainbow van Harold Arlen werd live gezongen tijdens de tweede show in New York.
 Ever Since New York werd gespeeld tijdens de laatste show in New York.
 Little Freak en Day Dreaming werden gespeeld tijdens de residentieshows Toronto, New York en Austin.

Shows

Geannuleerde shows

De band 
De achtergrond band bestaat uit: 
 Elin Sandberg – bass, zang 
 Yaffra – toetsen, zang
 Pauli Lovejoy – percussie, zang
 Mitchell Rowland – gitaar, zang 
 Sarah Jones – drums, zang
 Ny Oh – piano, gitaar, theremin, zang

Concerttournee